Osoby o tym nazwisku:
 Gieorgij Bogatyriow – radziecki polityk
 Igor Bogatyriow – kazachski polityk i działacz szachowy
 Piotr Bogatyriow – rosyjski lekkoatleta
 Piotr Bogatyriow – rosyjski folklorysta, filolog i pedagog
 Michaił Bogatyriow – radziecki kierowca wyścigowy
 Witalij Bogatyriow – radziecki kierowca wyścigowy